Gullmarsplan (plein), een plein in de Zweedse hoofdstad Stockholm
 Gullmarsplan (metrostation), een metrostation in de Zweedse hoofdstad Stockholm